Umoja est un terme swahili signifiant Unité. Il est porté par :
 un village du Kenya : Umoja.
 un hebdomadaire kényan : Umoja.
 un progiciel de gestion intégré utilisé par l’Organisation des Nations unies : umoja (logiciel).
 Le Prix Umoja pour l'artiste tanzanien contemporain.